Personen:
 Ad ten Bosch (1951), Nederlands uitgever
 Albert van den Bosch (1955), Nederlands politicus
 Alfred Bosch i Pascual (1962), Catalaans schrijver
 Alphonse Bosch (1886-1944), Belgisch burgemeester en verzetsman
 Bart Bosch (1963), Nederlands stemacteur
 Bernardus Bosch (1746-1803), Nederlands politicus en dichter
 Betty van den Bosch - Schmidt (1900-1972), Nederlands zangeres
 Carl Bosch (1874-1940), Duits scheikundige en ingenieur
 Cor ten Bosch (1951), Nederlands voetbaltrainer
 David van den Bosch (1982), Nederlands dichter enz.
 Dirk Van Den Bosch (1961), Belgisch atleet
 Dirk Arie van den Bosch (1884-1942), Nederlands verzetsstrijder
 Edith Bosch (1980), Nederlands judoka
 Edzard Jacob Bosch van Rosenthal (1892-1945), Nederlands verzetsstrijder
 Eelco Bosch van Rosenthal (1976), Nederlands televisiejournalist
 Emile van Bosch (1888-1940), Belgisch acteur en zanger
 Engelbertus Batavus van den Bosch (1789-1851), onder meer Nederlands minister van Koloniën en Marine
 Evelien Bosch (1981), Nederlands presentatrice en programmamaakster
 F. (Frits) van den Bosch (1922-2001), Nederlands schrijver
 Fenny ten Bosch (1935-1959), Nederlands tennisspeelster
 Firmin Vandenbosch (1864-1949), Belgisch letterkundige en magistraat
 Françoise van den Bosch (1944-1977), Nederlands beeldend kunstenaar
 Frans ten Bosch (1913-1964), Nederlands missionaris
 Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1799-1866), Nederlands politicus
 Geerten Ten Bosch (1959), Nederlands grafisch ontwerpster en illustratrice
 Grégoire Du Bosch (1765-1842), Gents politiek voorman
 Gerard Bosch van Drakestein (1887-1972), Nederlands wielrenner
 Gerardus Balthazar Bosch (1794-1837), Nederlands predikant
 Gerda van den Bosch (1929), Nederlands beeldhouwster
 Giel ten Bosch (1974), Nederlands honkballer en journalist
 Gijs Bosch Reitz (1860-1938), Nederlands kunstschilder
 Hans Bosch (1947), Nederlands militair en hoogleraar aan de KMA
 Jac. van den Bosch (1868-1948), Nederlands meubel- en interieurontwerper
 Jacob Gerard Bosch (1925), Nederlands politicus
 Jan van den Bosch (1950), Nederlands televisiepresentator en ondernemer
 Jan Harm Bosch (1900-1945), Nederlands verzetsstrijder
 Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd (1860-1941), Nederlands politicus
 Jeltje de Bosch Kemper (1836-1916), Nederlands voorvechter van vrouwenrechten
 Jurjen Bosch (1985), Nederlands voetballer
 Henri (Henk) Bosch van Drakestein (1928-1993), Nederlands jazzmusicus
 Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein (1831-1914), lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal
 Hugo Bosch (1930-1989), Nederlands ingenieur, organisatieadviseur en hoogleraar bedrijfskunde
 Hypoliet van den Bosch (1926-2011), Belgisch voetballer
 Iman Jacob van den Bosch (1891-1944), Nederlands verzetsstrijder
 Ingeborg Bosch (1960), Nederlands psycholoog
 Isaac van den Bosch (1852-1932), Nederlands militair
 Jan Van den Bosch (1984), Belgisch acteur
 Jan Willem Theodore Bosch (1915-2003), Engelandvaarder
 Jelke Bosch (1915), Engelandvaarder
 Johan Jeronimus Balthazar Bosch van Rosenthal (1889-1955), Nederlands diplomaat
 Johannes de Bosch (1713-1785), Nederlands kunstschilder
 Johannes van den Bosch (1780-1844), onder meer gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
 Johannes Adrianus van den Bosch (1813-1870), Nederlands militair en staatsman
 Johannes Wilhelmus Henricus Bosch (1799-1851), Nederlands politicus
 Jeroen Bosch (1966), Nederlands kunstenaar en weblogger
 Jeroen Bosch (1970), Nederlands schaker
 Jeronimo de Bosch Kemper (1808-1876), Nederlands rechtsgeleerde
 Jheronimus Bosch (±1450-1516), middeleeuws schilder uit de Lage Landen
 Josep Irla i Bosch (1876-1958), Catalaans politicus
 Juan Bosch (1909-2001), politicus uit de Dominicaanse Republiek
 Judith Bosch (1944), Nederlands tv-presentatrice
 Judith Ten Bosch (1957), Nederlands schilderes en illustratrice
 Karel van den Bosch (1597-1665), bisschop van Brugge
 Ko van den Bosch (1958), Nederlands toneelregisseur
 Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch van Rosenthal (1884-1953), Nederlands bestuurder en verzetsman
 Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie Bosch van Rosenthal (1914-2004), Nederlands verzetsstrijder
 Manon Bosch (1990), Nederlands voetbalster
 Monique van den Bosch, Nederlands rolstoeltennisster
 Nicolaas August Bosch (1797-1857), Nederlands ondernemer
 Oscar van den Bosch (1928), Nederlands politicus
 Patrick Bosch (1964-2012), Nederlands voetballer
 Paul Van Den Bosch (1957), Belgisch sportcoach
 Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894), onder meer Commissaris van de Koning(in) in Noord-Brabant
 Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1171-1834), Nederlands politicus
 Pieter (ook Paulus of Paul) van den Bosch (±1612-±1673), Noord-Nederlands schilder
 Pieter Van den Bosch (1927-2009), Belgisch voetballer
 Rinus van den Bosch (1938-1996), Nederlands beeldend kunstenaar
 Roelof Benjamin van den Bosch (1810-1862), Nederlands botanicus met standaardaanduiding Bosch
 Robert Bosch (1861-1942), Duits industrieel en filantroop
 Ruud Bosch (1984), Nederlands badmintonner
 Saskia Bosch (1974), Nederlands trampolinespringster
 Theo Bosch (1940-1994), Nederlands architect
 Theo Van den Bosch (1913-1995), Belgisch acteur
 Tom Van Den Bosch (1985), Belgisch veldrijder
 Tony Van den Bosch (1944-2013), Belgisch journalist
 Vajèn van den Bosch (1988), Nederlands zangeres
 Willem Bosch (1986), Nederlands scenarioschrijver
 Xavier Bosch i Sancho (1967), Catalaans journalist, schrijver en tv-producent

Geografie:
 Bosch (Cranendonck), een plaats in de Nederlandse gemeente Cranendonck
 Bosch (eiland), een in zee verdwenen eiland ten oosten van Schiermonnikoog
 Bosch en Duin, een wijk in de gemeente Zeist
 Bosch- en Gasthuispolder, een voormalig waterschap in de provincie Zuid-Holland
 Villa Bosch, een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Den Bosch, verkorting van  's-Hertogenbosch
 Hoek en Bosch, buurtschap in de Nederlandse gemeente Hulst
 Op den Bosch, buurtschap in de gemeente Boxmeer
 Het Bosch, buurtschap in de gemeente Bladel
 Land en Bosch, landgoed in 's-Graveland

Overige artikelen met Bosch:
 Bosch (bedrijf), een Duits technologisch en dienstverlenend bedrijf 
 Bosch (dialect), het dialect van de stad 's-Hertogenbosch
 Bosch (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Bosch (televisieserie), een Amerikaanse politieserie
 Bosch, adellijk geslacht uit Utrecht
 Van den Bosch, Nederlands patriciaats- en adellijk geslacht
 Hotel Bosch, een voormalig kraakpand in Arnhem
 Paleis Huis ten Bosch
 Huis ten Bosch (Maarssen), buitenhuis in Maarssen
 Boom en Bosch, buitenplaats in Breukelen
 Duin en Bosch, landgoed en woongebied in de gemeente Castricum